Le Hamel (Oise)
 Le Hamel (Somme)
andere plaatsen:
 Le Hamel (Beuvry), een gehucht in de Franse gemeente Beuvry in Pas-de-Calais
ook:
Hamel (Noorderdepartement)